Pontano ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pontano (1429–1503), italienischer Humanist
 Ludovico Pontano (um 1409–1439), italienischer Jurist

Siehe auch:
 Pontani
 Pontanus